Руффи́ни (, , ) — итальянская фамилия.
 Известные носители:
 Руффини, Аттилио (1925—2011) — итальянский государственный деятель, министр обороны, министр иностранных дел Италии.
 Руффини, Паоло (1765—1822) — итальянский математик.
 Руффини, Ремо (род. 1942) — итальянский физик и астрофизик, профессор теоретической физики Римского университета «Сапиенца».
 Руффини, Джованни Доменико (1807—1881) — английский писатель и пьемонтский политический деятель.
 Руффини, Марио (род. 1955) — итальянский композитор, дирижёр и музыковед.
 Руффини, Эрнесто (1888—1967) — итальянский кардинал.